Gold Cup steht für:

 Gold Cup (Segeln)
 CONCACAF Gold Cup, nord- und mittelamerikanisches Männerfußballturnier
 CONCACAF Women’s Gold Cup, nord- und mittelamerikanisches Frauenfußballturnier
 Gold Cup (Nordirland), ehemaliges nordirisches Fußballturnier
 Gold Cup im Motorsport, siehe Oulton Park
 Ascot Gold Cup, ein Pferderennen während der Ascot-Rennwoche